Konkurs steht für:

 Insolvenz, umgangssprachlich
 bis 1999 das Verfahren bei Zahlungsunfähigkeit in Deutschland, siehe Insolvenzrecht (Deutschland) #Geschichte
 ein Verfahren bei Zahlungsunfähigkeit in Österreich, siehe Insolvenzrecht (Österreich) #Konkursverfahren
 das Verfahren bei Zahlungsunfähigkeit in der Schweiz, siehe Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

sowie:
 eine sowjetische Panzerabwehrlenkrakete, siehe 9K113 Konkurs
 im Brieftaubensport die Platzierungen, siehe Brieftaubensport

Siehe auch:
 Concours